Lapière ist Familienname folgender Personen:

 Denis Lapière (* 1958), belgischer Comicautor

LaPiere ist Familienname folgender Personen:

 Richard LaPiere (1899–1986), US-amerikanischer Professor für Soziologie

Ähnliche Schreibweise:
 Lapierre